Som - em inglês, sound
Ou ainda:
The Sound - uma banda britânica do pós-punk
The Sounds - uma banda sueca de new wave
Sounds (revista) - uma revista musical britânica
Hobe Sound, localidade da Flórida
Feather Sound, localidade da Flórida

Desambiguação
Desambiguações de topônimos